The Siren puede hacer referencia a:

 The Siren, musical de Broadway de 1911 
 «The Siren», canción de la banda Nightwish